ECAC est un acronyme qui signifie:

Sigles Anglais 
 Eastern College Athletic Conference
 Institution ECAC : Conférence européenne de l'aviation civile

Sigles Français 
Homonymie d'acronyme
Homonymie de patronyme